Э́лис () — женское имя (вариант имени Алиса).

 Элис Купер (род. 1948) — рок-музыкант.
 Элис, Альберт (род. 1996) — гондурасский футболист, нападающий клуба «Олимпия» и сборной Гондураса.
 Элис, Мэри (1941—2022) — американская актриса.
 «Элис» («А что это за девочка и где она живёт…») — русская пародия группы «Конец фильма» (2001) на песню «Living Next Door to Alice» группы Smokie.
 Elis — готик-метал-группа из Лихтенштейна, образованная в 2003 году.

Фильмы
 Элис (фильм) — фильм режиссёра Вуди Аллена, 1990.
 Элис, милая Элис — фильм ужасов (США, 1977).
 Элис (мультфильм) — анимационный клип на песню «Элис» группы «Конец фильма» (Россия, 2002).

Персонажи
 Элис Каллен — героиня серии романов Стефани Майер «Сумерки».
 Элис — персонаж фильма Майкла Бэя «Трансформеры: Месть падших», девушка-десептикон.
 Мэри Элис Янг — героиня сериала «Отчаянные домохозяйки».
 Элис (Алиса) — героиня аниме и манги Pandora Hearts.
 Элис — имя главной героини серии фильмов «Обитель зла».
Географические объекты
 Элис — город в Восточной Капской провинции ЮАР.

См. также